Alberto Ruiz puede referirse a:

 Alberto Ruiz Eldredge (1917-2011), abogado, diplomático, docente y político peruano;
 Alberto Ruiz de Galarreta (1983-), jugador de baloncesto español;
 Alberto Ruiz-Gallardón (1958-), fiscal y político español;
 Alberto Ruiz Largo (1977-) futbolista español;
 Alberto Ruiz Lavadenz (1898-1949), músico boliviano;
 Alberto Ruiz y Royo, político español;
 Hibert Alberto Ruíz (1987-), futbolista mexicano.